Plaats in Indonesië
 Sukokerto (Pajarakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Sukokerto (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Sukokerto (Sukowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java